Trundy ist der Familienname von:
 Natalie Trundy (1940–2019), US-amerikanische Schauspielerin

Sonstiges:
 Trundy Island, Insel im Palmer-Archipel, Antarktis